Газета «Печенга» — еженедельное периодическое издание, учрежденное администрацией Печенгского района Мурманской области.

Издается с 7 ноября 1946 года. Изначально газета называлась «Советская Печенга» и была печатным органом Печенгского РК КПСС и Печенгского райисполкома.

Первым редактором стал И. А. Елистраткин. Первоначальный тираж газеты составлял 1000 экземпляров.
6 января 1994 года вышел первый номер газеты «Печенга» ― так отныне стала называться «районка», а её редактором был назначен Б. Г. Иванов. 29 апреля того же года на базе редакции газеты «Печенга» было создано муниципальное предприятие (МП) с одноимённым названием (позже было реорганизовано в МУП, а с апреля 2015 — в МБУ «АИА „Печенга“»), куда вошли редакция, радиостудия и магазин по продаже канцелярских товаров с филиалом в Заполярном. 1 августа 1994 года в состав МП вошла типография «Советская Печенга». Чуть позже появилась собственная служба распространения газеты. А в марте 1996 года была создана телестудия Печенга-ТВ (её первая передача вышла в эфир 20 апреля 1996 года).

С августа 2016 года редакция газеты «Печенга» вошла в состав МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района».

В социальной сети «ВКонтакте» действует официальное сообщество газеты — «Печенга Online» .

Литература 
 
 Бакшевников, Н. А. Журналистика Кольского края. XX век: Попытка энциклопедического словаря-справочника / Н. А. Бакшевников. — Мурманск: Опимах, 2012—520 с.
 Мацак, В. А. Печенга. Опыт краеведческой энциклопедии / В. А. Мацак — Мурманск: Доброхот, 2005. — 1008 с.

Ссылки 
 Официальное сообщество газеты — «Печенга Online» .

Газеты Мурманской области
Средства массовой информации Мурманска